«Тайна Кутузовского проспекта» — роман советского писателя Юлиана Семёнова. Входит в циклы произведений о сыщике Владиславе Костенко и журналисте Дмитрии Степанове.

История создания 
«Тайна Кутузовского проспекта» — последняя книга Семёнова. Работа над ней была начата в 1989 году, выпуск альманаха «Детектив и политика» с первыми главами произведения был подписан к печати 5 апреля 1990 года, а 20 мая у автора случился инсульт, после которого писатель уже не мог продолжать творческую деятельность.

Сюжет 
11 декабря 1981 года в собственной квартире на Кутузовском проспекте была убита Заслуженная артистка РСФСР Зоя Федорова. Материалы дела свидетельствуют: 

Расследование убийства поручается спецгруппе Угро МВД СССР, куда вошли полковники В. Я. Павлов, У. Р. Савицкий и В. Р. Костенко. Однако следственные мероприятия неожиданно сворачиваются: 27 января 1982 года министр внутренних дел Н. А. Щёлоков отдаёт приказ расформировать спецгруппу и вернуть её членов в их подразделения. Вскоре после этого Павлова переводят в Узбекистан, Савицкого — в Ригу, а Костенко — на Камчатку. Такой поворот событий наводит Костенко на мысль: «Все, кто был завязан на деле Фёдоровой, отчего-то неугодны в Москве».

В конце 1980-х годов Костенко выходит на пенсию и решает разоблачить убийц Зои Фёдоровой самостоятельно…

Примечания

Ссылки 
 Информация о романе на сайте «Лаборатория Фантастики»

Юлиан Семёнов
Романы 1990 года
Детективные романы 1990 года
Романы о Москве
Детективные романы на русском языке